Cavia kan avse: 
ett släkte som tillhör familjen marsvin – Egentliga marsvin
en spansk kommun – Cavia (kommun i Spanien)
en japansk datorspelsutvecklare – Cavia (företag)